TLA est un sigle, qui peut signifier :
 , un système de méthode formelle pour les algorithmes parallèles et distribués ;
 Terminal lecteur applicatif, terminal lecteur ambulatoire ou terminal lecteur autonome ; il s'agit de lecteurs portatifs de cartes Sésam-Vitale permettant la création et la signature de feuilles de soins électroniques (FSE) ;
 Test lillois d'apraxie gestuelle, une approche globale d'évaluation de l'apraxie gestuelle ;
 Théorie des langages et des automates, une branche de l'informatique théorique ;
  (en) ou , acronyme ou abréviation de trois lettres en anglais ; tous les sigles de trois lettres (SQL par exemple) sont des TLA ;
 , une notion définie par l’IETF pour l'allocation des adresses IPv6 dans RFC 2374 et abrogée dans RFC 3587.

Notes et références